Mesterholdenes Europa Cup i ishockey er en ishockeyturnering mellem Europas bedste ishockeyklubber, som siden 1965 er afholdt af IIHF under skiftende navne og formater.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 

 Sports123.com – Ice Hockey – Men: European Champions Cup 
 IIHF – European Cup 
 IIHF – European Hockey League 
 IIHF – Eurpean Champions Cup 
 IIHF – Champions Hockey League

Noter 

Ishockeyturneringer
Etableret i 1965